Долукьой може да се отнася за:

 Долукьой, село в Украйна
 Долукьой (вилает Родосто), село в Турция